Gausman ist der Familienname folgender Personen:

 Hal Gausman (1917–2003), US-amerikanischer Szenenbildner und Filmausstatter
 Russell A. Gausman (1892–1963), US-amerikanischer Szenenbildner und Artdirector

Siehe auch:
 Gausmann